Мега Юрты́ имени Доната Патричи () — ежегодный фестиваль греческой культуры, проходящий в Северном Приазовье.

Организаторы фестиваля 

Организаторами фестиваля с 1988 года были Донецкий областной научно-методический центр и греческие общества, а с 1995 года — Федерация греческих обществ Украины. Одним из первых инициаторов и вдохновителей фестиваля был Донат Константинович Патрича — заслуженный работник культуры, поэт, прозаик, переводчик, композитор, патриарх греческого национального движения, чьё имя фестиваль носит с 2005 года.

Места проведения 
 1988 год — Сартана.
 1989 год — Великая Новосёлка.
 1990 год — Мариуполь.
 1991 год — Мариуполь.
 1993 год — Бугас — Сартана — Великая Новосёлка — Стыла — Урзуф — Кременёвка.
 1995 год — Старобешево.
 1997 год — Красная Поляна — Старобешево — Чермалык — Новоянисоль — Бугас.
 2001 год — Кременёвка.
 2003 год — Ялта.
 2005 год — Старый Крым.
 2007 год — Старомлиновка.
 2008 год — Старомлиновка.
 2009 год — Гранитное (Карань).
 2011 год — Сартана.
 2013 год — Старобешево.
 2015 год — Урзуф.
 2017 год — Малоянисоль.
2019 год - Волноваха

Примечания

Источники 
 Фестиваль «Мега юрты» - 2009 // сайт Федерации греческих обществ Украины
 «Мега юрты» — торжество греческой культуры, фактор гармонии и единства многонационального народа Украины // сайт Всемирного Совета Греков Зарубежья
 Фестиваль греческой культуры “Мега юрты” – “большой праздник” греческой диаспоры Украины // сайт greek.ru

Фестивали Украины
Греки на Украине
Фестивали Донецкой области
Приазовье